Pueblo Nuevo – miasto w Wenezueli
 Pueblo Nuevo – miasto w Kolumbii
 Pueblo Nuevo – stacja metra w Madrycie
 Pueblo Nuevo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas